Krušljevec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Ilija, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 253 stanovnika te 77 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji